Јасна Новак (Загреб, 1. јун 1930 — Загреб, 11. новембар 2008) је била  југословенска и хрватска костимографкиња и глумица.

Костимограф 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1965. || Човик од свита  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Сам човјек (ТВ мини серија) || /
|-
| 1970 1971. || Наше мало мисто (ТВ серија) || /
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту... (ТВ серија) || /
|-
| 1974. || Ноктурно (ТВ филм)|| /
|-
| 1974. || Куд пукло да пукло  || /
|-
| 1974. || Психопати (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Зец (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Влак у снијегу  || /
|-
| 1976. || Избавитељ  || /
|-
| 1977. || Не нагињи се ван  || /
|-
| 1978. || Пријеки суд  || /
|-
| 1978. || Бомбашки процес (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Тајна Николе Тесле  || /
|-
| 1980. || Два сандука динамита (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Гости из галаксије  || /
|-
| 1983. || У логору (ТВ филм) || /
|-
| 1986. || Обећана земљa || /
|-
| 1987. || Официр с ружом  || /
|-
| 1988. || Живот са стрицем || /
|-
| 1989. || Донатор  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Стела  || /
|-
| 1991. || Вријеме ратника || /
|-
| 1991. || Прича из Хрватске || /
|-
| 1997. || Олујне тишине 1895-1995  (ТВ мини серија)|| /
|-
| 1997. || Квартет  (ТВ филм)|| /
|-
| 1997. || -{Pont Neuf}- || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2003. || Коњаник || /
|-
| 2003. || Инфекција || /
|}

Глумица 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1961. || Пустолов пред вратима  || Гошћа на забави
|}

Супервизор скрипта 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1969. || Америчка јахта у Сплитској луци (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 2008.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Загрепчани